El término Catriel puede referirse a:

Catriel, ciudad argentina de la provincia de Río Negro;
Catriel, dinastía de caciques ranqueles durante el siglo XIX;
Juan Catriel, cacique ranquel conocido como el viejo;
Juan Catriel, cacique ranquel conocido como el joven e hijo de Juan Catriel el viejo;
Cipriano Catriel, cacique ranquel hijo Juan Catriel el joven;
Juan José Catriel, jefe ranquel hijo de Juan Catriel el joven, hermano de Cipriano y Marcelino Catriel;
Marcelino Catriel, cacique ranquel hijo de Juan Catriel el joven, hermano de Cipriano y Marcelino Catriel;
Catriel Ciavarella, un músico argentino.
Catriel Guerreiro, conocido artísticamente como Ca7riel, cantante argentino.